Douglass House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Douglass House (Houghton, Michigan), NRHP-ID 82002837
 Douglass House (Trenton, New Jersey), NRHP-ID 70000387

Siehe auch:
 Douglas House